Siwan oder Sivan bezeichnet:

 Siwan (Monat), einen Monat im jüdischen Kalender
 Siwan (Name), einen (meist weiblichen) Vornamen
 Siwan (Stadt), eine Stadt im indischen Bundesstaat Bihar
 Siwan (Distrikt), einen Distrikt im indischen Bundesstaat Bihar
 eine Variante des tamilischen Vornamens Siva
 Şivan Perwer, kurdischer Sänger

Siwan oder Sivan ist der Familienname folgender Personen;
 Daniel Sivan (* 1949), marokkanisch-israelischer Semitist und Hochschullehrer
 Eyal Sivan (* 1964), israelischer Filmemacher
 K. Sivan (* 1957), indischer Weltraum-Wissenschaftler und Raumfahrtfunktionär
 Troye Sivan (* 1995), australischer Kinderschauspieler und Sänger